Die Ligue 1 2002/03 war die 65. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga und gleichzeitig die erste Saison unter dem neuen Namen Ligue 1. Die Saison begann am 2. August 2002 mit dem Eröffnungsspiel EA Guingamp gegen Olympique Lyon (3:3) und endete am 24. Mai 2003.

Mit der Umstellung des Namens war verbunden, dass ab dieser Saison 20 Mannschaften in der ersten französischen Liga spielten, wodurch in der Vorsaison nur zwei Teams abstiegen, aber vier Teams aus der Ligue 2 hinzukamen. Als Aufsteiger kamen der AC Ajaccio, Racing Strasbourg, OGC Nizza und Le Havre AC aus der Ligue 2 dazu. Die Saison als Meister beendete Titelverteidiger Olympique Lyon. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Lyon, der AS Monaco und Olympique Marseille (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Girondins Bordeaux sowie der FC Sochaux und AJ Auxerre über die beiden Pokalwettbewerbe und der Racing Lens über die Fairplaywertung. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten EA Guingamp, der FC Nantes Atlantique und OGC Nizza. In die Ligue 2 absteigen mussten AC Le Havre, CS Sedan und ES Troyes AC.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Lyon

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2002/03
 Coupe de France 2002/03
 Division 1 Féminine 2002/03

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Spiele und Tore auf kicker.de

Einzelnachweise 

2002/03
Fußballsaison 2002/03